Comayagua – miasto w Hondurasie
 Comayagua – departament Hondurasu
 Comayagua – gmina w Hondurasie